Алексей Соковнин:
 Соковнин, Алексей Николаевич (1851—1907) — николаевский городской голова (1901—1904), член Государственного совета Российской империи, сын Н. М. Соковнина.
 Соковнин, Алексей Прокофьевич (? — 1697) — русский окольничий, казнён за участие в заговоре против Петра I.